Permeke peut désigner :

Patronymes 
 Constant Permeke (1886-1952), artiste peintre et sculpteur belge.
 Paul Permeke (1918-1990), un peintre anglo-belge.
 Peter Permeke (1965-), artiste peintre et sculpteur belge; arrière-petit-fils de Constant.

Film 
 Permeke (film)

Homonymie de patronyme